Ма́ркос Ало́нсо Мендо́са (; ) — испанский футболист, левый защитник клуба «Барселона» и сборной Испании.

Профессиональный футболист в третьем поколении: внук испанского футболиста Маркитоса и сын экс-игрока «Атлетико» и «Барселоны» Маркоса Алонсо Пенья. Все трое выступали в составе сборной. Воспитанник академии мадридского «Реала», в системе которой находился 1999 по 2008 год. В 2010 году дебютировал в основном составе, однако из-за большой конкуренции был вынужден покинуть клуб. Выступал за такие клубы как «Болтон Уондерерс», «Фиорентина» и «Сандерленд».

После того, как проявил себя в «Фиорентине», получил приглашение в «Челси». В составе этой команды стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

Биография 
Родился в Мадриде, с самого раннего детства питал интерес к футболу. Его дедушка Маркитос — легенда испанского футбола: выиграл 5 европейских кубков, играя вместе с Альфредо Ди Стефано и Ференцем Пушкашом. Отец — Маркос Алонсо Пенья – выступал в «Атлетико» и «Барселоне». Мать Алонсо была еврейка, именно она дала ему имя. С детства он болел за «Атлетико» и клуб даже предложил ему место в академии. Однако учебная площадка находилась слишком далеко от дома, поэтому было принято решение отдать мальчика в академию «Реала».

ДТП 
3 мая 2011 года в центре Мадрида Алонсо, управляя автомобилем под воздействием алкоголя, в дождевых условиях развил скорость 112,8 км/ч при разрешённом пределе 50 км/ч. Автомобиль врезался в каменную стену, и 19-летняя пассажирка погибла. Судебное производство затянулось, и, хотя Алонсо грозило тюремное заключение, по приговору 2016 года наказание ограничилось штрафом в 61 тысячу евро (меньше его недельной зарплаты) и лишением прав на 3 года и 4 месяца, срок которого к моменту оглашения приговора уже истёк.

Клубная карьера 
В академии «Реала» провёл 9 лет, затем еще два года выступал за «Реал Мадрид Б». По ходу сезона 2009/10 наставник основной команды Мануэль Пеллегрини начал привлекать его к тренировкам и включать в заявки на матчи Ла Лиги. Однако из-за упорной борьбы в чемпионате, Алонсо получил свой шанс только в апреле, когда заменил на пару минут Гонсало Игуаина в матче против «Расинга» (2:0). Это была вся его практика на «Сантьяго Бернабеу».

«Болтон Уондерерс» 
27 июля 2010 года перешёл в «Болтон Уондерерс» на постоянной основе. Дебютировал 24 августа в поединке Кубка Лиги против «Саутгемптона» (1:0). 1 января 2011 года впервые появился на поле в рамках чемпионата АПЛ в матче с «Ливерпулем» (1:3). Свой первый гол Алонсо забил 31 марта 2012 года в поединке против «Вулверхэмптона» (3:2). В конце сезона, по мнению местной газеты The Bolton News, был назван лучшим игроком года.

«Фиорентина» 
31 мая 2013 года официально было объявлено о переходе Алонсо в «Фиорентину». Контракт был рассчитан на три года. Проведя невразумительную первую половину сезона, Алонсо вернулся в Англию — в «Сандерленд». 

В новом клубе дебютировал 7 января в домашнем матче против «Манчестер Юнайтед» (2:1). В общей сложности провёл за «Сандерленд» 20 матчей и помог ему сохранить прописку в элитном дивизионе. 

По возврату в «Фиорентину» стал ее основным игроком. 19 марта 2015 года забил свой дебютный гол в матче против «Ромы» (3:0). До конца сезона 2015/16 принял участие в 58 матчах.

«Челси» 
31 августа 2016 года перешёл в «Челси» за 27 миллионов евро. Контракт подписан сроком на 5 лет. Дебютировал 20 сентября в матче против «Лестера» (4:2) в рамках Кубка АФЛ. 24 сентября провёл первый матч в Премьер-Лиге против «Арсенала», заменив на 55-ой минуте Сеска Фабрегаса. 5 ноября 2016 года в матче против «Эвертона» (5:0) забил свой первый гол за «аристократов». Во второй половине сезона стал одним из самых ярких игроков в составе «Челси». Забил два гола в ворота действующего чемпиона Англии «Лестера» (0:3), а также отличился в лондонском дерби против «Арсенала». По итогам того сезона стал чемпионом Англии.

«Барселона» 
2 сентября 2022 года Алонсо подписал с клубом Ла Лиги «Барселона» однолетний контракт с отступными в 50 млн евро после того, как днем ​​ранее покинул «Челси» по обоюдному согласию, разорвав контракт.

3 сентября взял 17 номер в команде.

1 ноября забил свой первый гол в Лиге чемпионов в выездной победе над «Викторией» Пльзень 4:2.

15 января 2023 стал победителем Суперкубка Испании 2023.

27 января продлил контракт до июня 2024 с отступными в 50 млн евро.

Играет на позициях центрального и левого защитника.

Карьера в сборной 
В 2009 году провёл 3 матча в составе юношеской сборной Испании. После ухода из «Реала» выпал из поля зрения тренерского штаба «красной фурии».

27 марта 2018 года дебютировал в национальной сборной Испании в товарищеском матче против Аргентины (6:1), выйдя на замену за 11 минут до конца матча вместо Жорди Альбы. Таким образом, семья Алонсо стала первой в Испании, чьи представители трёх поколений выступали за сборную Испании. Не был включён тренером Хуленом Лопетеги в заявку сборной Испании на чемпионат мира 2018 года.

Достижения 
«Челси»
 Чемпион Англии: 2016/17
 Обладатель Кубка Англии: 2017/18
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2018/19
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2021

«Барселона»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2022/23

Клубная статистика 
По состоянию на 7 сентября 2020 года

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Барселона»